Alleyrat – miejscowość w regionie Limousin, departament Corrèze
 Alleyrat – region Limousin, departament Creuse